Такмичења у бацању диска за мушкарце на Светском првенству у атлетици 2011. у Тегуу одржано је 29. и 30. августа на стадиону у Тегуу.

Освајачи медаља

Рекорди

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 
За директан пласман у финале (КВ) потребна је дужина од 65,50 метара, или 12 најбољих резултата квалификација (кв).

Финале

Спољашње везе 
 Резултати у бацању диска на страници ИААФ-а.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2011.
Бацање диска на Светском првенству у атлетици на отвореном